Ruta 21 steht für
 eine Fernstraße in Bolivien, siehe Ruta 21 (Bolivien)
 eine Fernstraße in Chile, siehe Ruta 21 (Chile)
 eine Fernstraße in Uruguay, siehe Ruta 21 (Uruguay)